Barricata est un fanzine français fondé en 1999 et disparu en 2010.

Il est animé par une poignée de militants libertaires et d’activistes musicaux issus des mouvances Red and Anarchist Skinheads (RASH, section Paris-Banlieue) et anarcho-punk.

Viscéralement opposés à l’enfermement d’État, au système capitaliste, à toutes les formes de fascisme, convaincus qu’un autre futur est possible, ils ouvrent leurs colonnes aux dissidents culturels, politiques et anarcho-syndicalistes.

Historique

Au cours de son existence, Barricata a connu plusieurs phases. D’abord photocopié à hauteur de 500 exemplaires (numéros 1 à 5), puis imprimé à près de 1000 exemplaires (numéros 6 à 10), le fanzine est ensuite passé à plus de 2000 copies (numéros 11 à 16).

Les rédacteurs se sont orientés vers un quasi-trimestriel puisqu'ils ont publié un numéro en octobre 2008, en mars 2009, en juin 2009.

Moins punk rock, le journal s'est ensuite ouvert aux autres cultures urbaines, en particulier la scène rap/hip-hop engagée.
Il comprend de longs dossiers sur la solidarité internationale (Palestine/Israël, Chiapas) et de nombreuses recensions d'ouvrages.

Barricata a cessé de paraître avec le numéro 21 (été 2010) consacré au féminisme.

Les rédacteurs se consacrent désormais à leurs projets personnels : Fred Alpi écrit dans À Bloc et a sorti son quatrième album en 2011, il anime également le combo neo-rockabilly The Angry Cats (deux disques, 2013 et 2014) ; Yann Levy développe son travail de photographe de la marge. Enfin, Nico Norrito, comme tous les autres rédacteurs, poursuit son activisme anarcho-syndicaliste et antifasciste au sein de la Confédération Nationale du Travail (CNT). Il dirige la maison d'édition Libertalia et collabore au mensuel CQFD.

Sources
 
 Collection « Les sciences sociales contemporaines », Entrevue de Normand Baillargeon, philosophe libertaire du Québec avec Barricata, Université du Québec à Chicoutimi, 2004.
 Le Monde diplomatique, Dans les revues, septembre 2010.
 Divergences, revue internationale libertaire, Barricata - Le devoir de révolte, n°21, été 2010.

Articles connexes
 Éditions Libertalia
 Confédération Nationale du Travail (CNT)
 Fred Alpi
 Yann Levy
 Libertaire

Liens externes
 barricata.org
 Archives en ligne
 Témoignage de Nico Norrito (Pâtre)

Notes et références

Notes

Références 

Presse anarchiste en France
Skinhead
Fanzine français disparu
Titre de presse créé en 1999
Titre de presse disparu en 2010
Presse écrite disparue en France